Mírové náměstí je název veřejného prostranství v mnoha městech a obcích:

 Mírové náměstí (Bílina)
 Mírové náměstí (Broumov)
 Mírové náměstí (Budyně nad Ohří)
 Mírové náměstí (Děčín)
 Mírové náměstí (Dobříš)
 Mírové náměstí (Hlučín)
 Mírové náměstí (Hodonín)
 Mírové náměstí (Horažďovice)
 Mírové náměstí (Horní Benešov)
 Mírové náměstí (Hrob)
 Mírové náměstí (Jablonec nad Nisou)
 Mírové náměstí (Jeruzalém)
 Mírové náměstí (Jesenice)
 Mírové náměstí (Jílové)
 Mírové náměstí (Kadaň)
 Mírové náměstí (Karlovy Vary)
 Mírové náměstí (Košťany)
 Mírové náměstí (Kouřim)
 Mírové náměstí (Líbeznice)
 Mírové náměstí (Litoměřice)
 Mírové náměstí (Louny)
 Mírové náměstí (Netolice)
 Mírové náměstí (Nová Bystřice)
 Mírové náměstí (Ostrava)
 Mírové náměstí (Ostrov)
 Mírové náměstí (Písek)
 Mírové náměstí (Postoloprty)
 Mírové náměstí (Senec)
 Mírové náměstí (Štětí)
 Mírové náměstí (Teplice)
 Mírové náměstí (Trenčín)
 Mírové náměstí (Týniště nad Orlicí)
 Mírové náměstí (Ústí nad Labem)
 Mírové náměstí (Ústí nad Orlicí)
 Mírové náměstí (Úštěk)
 Mírové náměstí (Velký Šenov)
 Mírové náměstí (Verneřice)
 Mírové náměstí (Vidnava)
 Mírové náměstí (Vysoké Veselí)
 Mírové náměstí (Zákupy)
 Mírové náměstí (Zvánovice)

Související články 
 Náměstí Míru